ZHS steht als Abkürzung für

 Zentrale Hochschulsportanlage im Olympiapark München
 Zentraler Hochschulsport an den Hochschulen in München, Freising und Landshut
 Zollhauptsekretär, siehe Amtsbezeichnungen der deutschen Zollverwaltung#Zollbeamte im mittleren Dienst
 Zweihand-Sicherheitsschaltung, siehe Gesenkbiegepresse#Sicherheit

Abkürzung